Casa de les Monges (Seva), casa a Osona
 Casa de les Monges (Perafita), casa a Osona